El término evidencia puede referirse a:

 Evidencia, en filosofía, un conocimiento inmediatamente intuitivo para cualquier ser racional, sin necesidad de demostración;
Evidencia es todo hecho que queda establecido de forma objetiva para establecer las conclusiones en las que basa una opinión;
 Evidencia como falso amigo de la voz inglesa evidence: la traducción correcta de evidence es prueba.
 En ciencias: prueba científica.
 En derecho: prueba.
 Evidencia, cuento corto de Isaac Asimov.